Голям-Манастир ( — большой монастырь) — село в Болгарии. Находится в Ямболской области, входит в общину Тунджа. Население составляет 339 человек.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Ямболской области